Пе́дро Родри́гес (): Родригес, Педро (автогонщик) (1940—1971) — мексиканский автогонщик.
 Родригес, Педро (футболист) (род. 1987) — испанский футболист.
 Родригес Фильо, Педро (1954—2023) — бразильский серийный убийца.

Топоним 
 Педро-Родригес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.